James Hartle – fisico statunitense
 John Hartle – pilota motociclistico britannico
 Roy Hartle – calciatore inglese